Криштиану () — португальское имя.

Известные носители 
 Криштиану (en; род. 1979) — португальский игрок в мини-футбол.
 Криштиану (en; род. 1990) — португальский футболист, вратарь.

Двойное имя 
 Криштиану Роналду (род. 1985) — португальский футболист.

См. также 
 Криштиано
 Кристиано